Markéta Marie Farnese (24. listopadu 1664 – 17. června 1718) byla parmskou princeznou a sňatkem vévodkyní z Modeny a Reggia. Její neteří byla španělská královna Alžběta Parmská.

Život 
Markéta Marie se narodila jako nejstarší dítě parmského vévody Ranuccia II. Farnese a jeho druhé manželky Isabely d'Este. Matka zemřela v roce 1666 při porodu syna Odoarda (otec španělské královny Alžběty Parmské).

Otec neměl se svou předchozí manželkou Markétou Jolandou Savojskou žádné přeživší potomky, takže Markéta Marie byla jeho prvním dítětem, které se dožilo dospělosti. Mladší nevlastní bratři František a Antonín se postupně stali parmskými vládci. Smrtí Antonína rod Farnese vymřel.

Po matčině smrti se otec znovu oženil s Markétinou tetou, matčinou sestrou Marií, s níž měl dalších devět dětí. Markéta Marie se provdala za Františka II. 'Este, který měl být předtím součástí francouzsko-modenské aliance prostřednictvím svého sňatku s lotrinskou princeznou Béatrice Hiéronyme de Lorraine, se kterou se však nakonec nikdy neoženil.

František byl synem Alfonsa IV. d'Este a Laury Martinozzi, neteře kardinála Mazarina. František byl také bratrem Marie Beatrice d'Este, druhé manželky anglického krále Jakuba II. Stuarta.

Markéta Marie se za Františka provdala 14. července 1692 v Parmě. Pár neměl potomky, František zemřel v roce 1694 na dnu a polyarthritidu. Ovdovělá vévodkyně z Modeny se vrátila do rodné Parmy, kde 17. června 1718 ve vévodském paláci Colorno zemřela. Pohřbena byla ve svatyni Santa Maria della Steccata v Parmě.

Vývod z předků

Tituly a oslovení 
 24. listopadu 1664 – 14. července 1692: Její Výsost Markéta Marie Farnese, princezna z Parmy
 14. července 1692 – 6. září 1694: Její Výsost vévodkyně z Modeny
 6. září 1694 – 17. června 1718: Její Výsost vévodkyně vdova z Modeny

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. listopadu
Narození v roce 1664
Úmrtí 17. června
Úmrtí v roce 1718
Farnese
Estenští
Modenské vévodkyně
Pohřbení ve svatyni sv. Marie ze Steccaty
Ženy